

Musica 
 Shake It Up – album dei The Cars del 1981
 Shake It Up – singolo dei The Cars del 1981
 Shake It Up – singolo di Divine del 1983
 Shake It Up – album di Boney James e Rick Braun del 2000
 Shake It Up – singolo di Koda Kumi del 2005
 Shake It Up – singolo di Selena Gomez del 2010
 Shake It Up: Break It Down – colonna sonora del 2011
 Shake It Up: I Love Dance – colonna sonora del 2013

Cinema 
 A tutto ritmo (Shake It Up) – serie televisiva statunitense del 2010